Murphy steht für:

 Murphy (Familienname), der Familienname Murphy
 Murphy (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Bjørn Melhus aus dem Jahr 2009
 Bridey Murphy, Hypnose-Fall der 1950er Jahre
 Mount Murphy, Vulkan in der Antarktis
 Murphy (Beckett), Roman von Samuel Beckett
 Murphy (Wallon & Munsonius), mehrteilige Darkfiction-Saga
 Murphys Gesetz, nach Edward A. Murphy benannte Lebensweisheit
 Murphys Gesetz (Film), Film mit Charles Bronson
 Murphy-Zeichen, klinisches Zeichen
 Walter M. Murphy Co., einen US-amerikanischen Stellmacherbetrieb
 William Martin Murphy, einen irischen Unternehmer und Politiker des 19. und 20. Jahrhunderts
 Murphy, einen bestimmten Gartenzwerg
 Wayman & Murphy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

fiktive Figuren:
 Murphy Brown, Hauptfigur der gleichnamigen US-amerikanischen Fernsehserie (1988–1998)
 Tex Murphy, Hauptfigur einer fünfteiligen Computerspielreihe

Geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Murphy Bay, vereiste Bucht an der Georg-V.-Küste
 Murphy-Gletscher im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel
 Murphy Inlet, vereiste Bucht der Thurston-Insel
 Murphy Peak, Berg im Viktorialand
 Murphy Rocks, Felsformation im Marie-Byrd-Land
 Murphy Valley, Tal im Viktorialand
 Murphy Wall, Gebirgsgruppe auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Murphy, Berg im Marie-Byrd-Land

Ort in Argentinien:
 Murphy (Santa Fe)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Murphy (Georgia)
 Murphy (Idaho)
 Murphy (Iowa)
 Murphy (Mississippi)
 Murphy (Missouri)
 Murphy (Nebraska)
 Murphy (New Jersey)
 Murphy (North Carolina)
 Murphy (Oklahoma)
 Murphy (Oregon)
 Murphy (South Dakota)
 Murphy (Texas), im Collin County
 Murphy (Virginia)
 Murphy (West Virginia)
 Murphy City (Minnesota)
 Murphy Corner (Maine)
 Murphy Corner (Wisconsin), im Outagamie County
 Murphy Cross Roads (Alabama)
 Murphy Ford (Kentucky)
 Murphy Hills (Tennessee)
 Murphy Hot Springs (Idaho)
 Murphy Junction (Georgia)
 Murphy Junction (North Carolina)
 Murphy Mill (Tennessee)

Siehe auch:
 Murphy Township
 Murphey
 Murphys